Vectorman 2 () — видеоигра в жанре платформер, разработанная студией BlueSky Software и изданная компанией Sega эксклюзивно для игровой приставки Sega Genesis 15 ноября  года только в США. 2 мая  года Vectorman 2 была выпущена на персональные компьютеры под управлением Windows в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Также Vectorman 2 вошла в состав сборников Sonic Gems Collection в  году для GameCube и PlayStation 2, и Sonic’s Ultimate Genesis Collection в  году для PlayStation 3 и Xbox 360. С 2010 года игра доступна в составе сборника SEGA Mega Drive and Genesis Classics для платформ Linux, macOS, Windows, с 2018 — PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

Игра является сиквелом Vectorman.

Игровой процесс 
Vectorman 2 представляет собой игру в жанре платформер, выполненную в двухмерной графике. По сюжету после битвы с главарём роботов «Вархэдом» Вектормэн возвращался на Землю. Его космолёт был сбит, но герою удалось спастись. Оказавшись на Земле, он обнаружил, что планета захвачена гигантскими насекомыми. Теперь Вектормэну нужно зачистить Землю от захватчиков и добраться до их «королевы».

Игра состоит из нескольких уровней, на которых присутствуют разнообразные враги и препятствия. По геймплею игра сходна с предыдущей частью: Вектормэн перемещается по уровням и уничтожает врагов. Однако имеются и небольшие различия (например, появляются новые виды оружия, а «телевизоры» с полезными предметами заменены на коконы).

Оценки и мнения 

Vectorman 2, как и предшественник, получила положительные отзывы от журналистов. На сайте GameRankings средняя оценка составляет 84,17 %, а на MobyGames — 77 баллов из 100 возможных.

Телевизионное шоу Electric Playground оценило версию для Sega Genesis в 9 баллов из 10. Среди достоинств игры были выделены хорошая графика и звуковое сопровождение. При этом, однако, сравнив игру с предыдущей частью, рецензенты отметили, что последняя имеет ряд преимуществ в игровом процессе и дизайне уровней.

Примечания 

Компьютерные игры 1996 года
Беги и стреляй
Платформеры
Игры для Sega Genesis/Mega Drive
Игры для Windows
Компьютерные игры, разработанные BlueSky Software
Компьютерные игры, изданные Sega